Mehmet Özkul ist der Name folgender Personen:

* Mehmet Özkul (Fußballspieler, 1957) (1957–2016), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Özkul (Fußballspieler, 1980) (* 1980), türkischer Fußballspieler